Дуди́нка — топоним:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Дудинка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Дудинка — деревня в Крупском районе Минской области.

 Россия
 Дудинка — город в Красноярском крае России.
 Дудинка (Дудино) — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Дудинка — деревня в Дмитровском районе Орловской области.

Реки 
 Дудинка — река в Красноярском крае России, в устье город Дудинка.
 Дудинка — река в Сахалинской области России.

Другое 
 «Дудинка» — ледокол ОАО «ГМК „Норильский Никель“».
 Дудинка — аэропорт возле города Дудинка.
 Дудинка — морской порт в городе Дудинка.

См. также 
 Дудино
 Улица Дудинка — улица в Москве.